Rubas puede referirse a:

 La planta denominada ruba.

 Rubas, alias del personaje de ficción de Marvel Comics Hulk (La Masa).